Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Belgrade Open 2021 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 22. und 23. Mai 2021 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Belgrad